El término Lago Karakaul puede referirse a:
 Lago Karakul (Tayikistán), un lago endorreico en Tayikistán;
 Lago Karakul (China), un lago en la provincia china de Xinjiang;